BUN steht für:
 Balkan-Universitäten-Netzwerk, siehe Netzwerk der Balkan-Universitäten
 Blood urea nitrogen, siehe  Blut-Harnstoff-Stickstoff
 Aeropuerto Gerardo Tobar López (IATA-Code), Flughafen von Buenaventura (Valle del Cauca), Departamento Valle del Cauca, Kolumbien
 Bural (ICAO-Code), ehemalige russische Fluggesellschaft

Bun steht für:
 Bun, ein Weichbrötchen
 Bún, eine spaghetti-ähnliche Reisnudelsorte aus Vietnam
 Bun (Hautes-Pyrénées), französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées
 einen Quellfluss des Sáhen in Osttimor, siehe Sáhen
 Bun (Abt), Abt der Reichsabtei Hersfeld im 9. Jahrhundert

bun steht für:
 Sherbro (Sprache) (ISO-639-3-Code), bedrohte westatlantische Sprache von Sierra Leone

Siehe auch:
 Alexandru cel Bun (Begriffsklärung)

BUN